Cavasola peut faire référence à:

Patronymie
 Gerolamo Cavasola (1791-1836) était un officier italien. Il a d'abord servi dans l'Empire napoléonien, puis dans le Royaume de Sardaigne.
 Giannetto Cavasola (1840-1922) était un homme politique italien.